Bangar (Brunei), stad in Brunei
 Bangar (La Union), gemeente in de Filipijnse provincie La Union